Pog steht für:
 Burg auf dem Berg Montségur, siehe Burg Montségur
 Pog (Spiel), Spiel bestehend aus kleinen bedruckten Plastikscheiben zum Sammeln
 Knetfigur Pog aus Pib and Pog, britischer knetanimierter Kurzfilm (1994)

pog steht für:
 Potiguára (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene indigene Tupi-Sprache der Potiguára in Paraíba, Brasilien

POG steht für:
 Polizeiordnungsgesetz
 Polizeiorganisationsgesetz (Bayern)
 Polizeiordnungsgesetz (Mecklenburg-Vorpommern)
 Polizeiordnungsgesetz (Nordrhein-Westfalen)
 Polizeiordnungsgesetz (Schleswig-Holstein)
 Polizeiordnungsgesetz (Thüringen)
 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz von Rheinland-Pfalz
 Postorganisationsgesetz zur Regelung der Schweizerischen Post
 Port-Gentil International Airport (IATA-Code), Flughafen von Port-Gentil, Gabun

Siehe auch:
 Pok

Abkürzung